L’expression « Éthique publique » se rencontre pour parler de l’éthique sociale.
 Éthique publique est une revue québécoise bisannuelle de sociologie fondée en 1999.